República Liberal es el nombre que reciben dos períodos históricos:
República Liberal: período de la historia de Chile entre 1861 y 1891.
República Liberal: período de la historia de Colombia entre 1930 y 1946.